The Dominion Tankard 2013, prowincjonalne Mistrzostwa Ontario Mężczyzn w Curlingu 2012 odbyły się między 4 a 10 lutego 2013 w Barrie na lodowisku Barrie Molson Centre.

W zawodach brało udział 11 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Tytuł mistrzowski z 2012 obroniła drużyna Glenna Howarda. Zwycięzca reprezentował Ontario w marcu 2013 w Edmonton na Tim Hortons Brier 2013.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
4 lutego 2013; 14:00

Sesja 2. 
4 lutego 2013; 19:30

Sesja 3. 
5 lutego 2013; 14:00

Sesja 4. 
5 lutego 2013; 19:00

Sesja 5. 
6 lutego 2013; 9:00

Sesja 6. 
6 lutego 2013; 14:00

Sesja 7. 
6 lutego 2013; 19:00

Sesja 8. 
7 lutego 2013; 14:00

Sesja 9. 
7 lutego 2013; 19:00

Sesja 10. 
8 lutego 2013; 14:00

Sesja 11. 
8 lutego 2013; 19:00

Play off

1-2 
12 lutego 2013; 14:00

3-4 
12 lutego 2013; 19:00

Półfinał 
13 lutego 2013; 9:30

Finał 
13 lutego 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 
 

2013 w curlingu
2013
2013 w Kanadzie